Sezon 1944/1945 był 21. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Gunnar Nordahl, który w barwach IFK Norrköping strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1944 w piłce nożnej
1945 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji